Sulzer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Heinrich Sulzer
 M. Sulzer